ABS kan avse:

Organisationer
 ABS - ett amerikanskt klassningssällskap för fartyg och marina installationer, se American Bureau of Shipping
 ABS - statlig myndighet för statistik i Australien, se Australian Bureau of Statistics
 ABS - en global satellitoperatör

Teknik
 ABS-plast - en typ av plast bestående av akrylnitril-, butadien- och styren-monomerer
 ABS-bromsar - låsningsfria bromsar - ett säkerhetssystem på bilar

Geografi
 ABS - IATA:s flygplatskod för en flygplats i Egypten, se Abu Simbel Airport
 Abs Lake - en sjö i Kanada

Ekonomi
 Asset-backed security, en form av värdepapperiserad kredit.

Personer
 Abs Breen (född 1979), en brittisk-turkisk rappare och dansare

Programmering
 ABS(x) är i många programmeringsspråk funktionen för Absolutbelopp